Гран-при Италии  года — четырнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 12 по 14 сентября 2008 года на трассе Монца.

Тренировки 
Первая пятничная сессия была фактически сорвана из-за ливня.

Квалификация 

Дождь. Температура воздуха +19С, трассы +18С

Дождевую квалификацию выиграл Себастьян Феттель, став в 21 год самым молодым обладателем поула за всю историю Формулы-1. Это был также первый поул для частной команды Toro Rosso. Лидеры чемпионата Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен и Роберт Кубица не смогли пробиться в третью часть квалификации, поскольку из-за сильного дождя в конце второй части не смогли улучшить своё время. Из лидирующей в чемпионате группы лишь Фелипе Масса прошёл в третью часть, где занял шестую строчку.

Гонка 

Первую часть гонки шёл дождь, но под конец дождь прекратился и трасса начала подсыхать. Последнюю треть дистанции большинство гонщиков ехали уже на промежуточной резине. Гонку выиграл стартовавший с поула Себастьян Феттель, став самым молодым победителем Гран-при в Формуле-1. Льюис Хэмилтон, стартовавший с 15 строчки, активно пробивался наверх и мог финишировать на подиуме, если бы не заехал на внеплановый пит-стоп из-за смены резины на промежуточную на подсыхающей трассе. Финишировавший вне очков Кими Райкконен практически лишился шансов на титул чемпиона мира 2008.

|}

Кадзуки Накадзима и Дженсон Баттон стартовали с питлейна.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии
Сентябрь 2008 года